Die Abkürzung KKN steht für:
 Kernkraftwerk Niederaichbach (Deutschland)
 Kernkraftwerk Niederamt (Schweiz)
 Flughafen Kirkenes in Norwegen als IATA-Code
 Kleinbahn Köslin Natzlaff (bei Cöslin) (Köslin–Belgarder Bahnen)

KKN